Митрополит Вениами́н (в миру Виталий Иванович Тупеко, ; род. , Лунинец, Брестская область) — епископ Русской православной церкви, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси, предстоятель Белорусской православной церкви (Белорусский экзархат Московского патриархата), постоянный член Священного синода РПЦ (по должности). Временно управляющий Борисовской епархией с 25 августа 2020 и Слуцкой епархией с 9 июня 2021.

Тезоименитство , священномученика Вениамина митрополита Петроградского.

Биография 
Родился 16 сентября 1968 в городе Лунинец Брестской области Белорусской ССР.

По окончании средней школы № 1 города Лунинца в 1985 году поступил в Белорусский государственный университет на факультет радиофизики и электроники.

В 1987—1989 годах проходил срочную военную службу в Вооружённых силах СССР, после чего продолжил учёбу в вузе. В июне 1992 года получил диплом по специальности «Радиофизика и электроника».

В августе 1992 года поступил на первый курс Минской духовной семинарии. По окончании третьего курса семинарии в 1994 году подал прошение и был принят в число братии Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

16 декабря 1994 года в Успенском соборе Жировичского монастыря наместником монастыря архимандритом Гурием (Апалько) по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета (Вахромеева), Патриаршего экзарха всея Беларуси, пострижен в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского (память 13 августа н.с.).

9 января 1995 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом за литургией в Успенском соборе Жировичского монастыря хиротонисан во иеродиакона, а 13 февраля 1995 года — во иеромонаха.

20 июня 1996 года назначен на должность казначея монастыря.

В этом же году по окончании Минской духовной семинарии поступил на первый курс Минской духовной академии и назначен на должность преподавателя Минской духовной семинарии.

В 1999 году закончил обучение в духовной академии с учёной степенью «кандидат богословия».

14 декабря 1999 года возведён в сан игумена.

12 января 2005 года назначен на должность благочинного Жировичского монастыря.

20 мая 2006 года возведён в сан архимандрита.

В составе делегации Минской епархии принимал участие в Поместном соборе Русской православной церкви в январе 2009 года.

1 июля 2009 года освобождён от должности благочинного Жировичского монастыря и назначен на должность наместника Ляденского монастыря (Борисовская епархия БПЦ).

С 1999 по 2014 годы епископ Вениамин от Церкви руководил связями с государственной системой образования, преподавал в Минской Духовной Семинарии, и сейчас продолжает работу, уже спорадически.

Архиерейство 
5 марта 2010 года решением Священного синода Русской православной церкви по представлению Синода Белорусского экзархата избран викарием Минской епархии с титулом «Борисовский». 20 марта в Крестовом храме патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось его наречение во епископа. 21 марта в Московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя хиротонисан во епископа Борисовского, викария Минской епархии. Хиротонию совершили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев), митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), митрополит Пермский и Соликамский Мефодий (Немцов), архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий (Дроздов), архиепископ Астанайский и Алма-Атинский Александр (Могилёв), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан (Овчинников), архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий (Апалько), епископ Проватский Игнатий (Карагёзов) (Болгарский патриархат), епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Волков) и епископ Солнечногорский Сергий (Чашин).

4 июня 2010 года постановлением Синода Белорусского экзархата назначен председателем созданного тогда же издательского совета БПЦ. Синод Белорусского экзархата наделил издательский совет «полномочиями проведения обязательной богословской и литературной экспертизы всех книжных изданий, а также аудио- и видеопродукции, предназначенных для распространения через систему церковных учреждений и организаций (епархиальных, приходских, монастырских) с последующим присвоением грифа „Допущено к изданию Издательским советом Белорусской Православной Церкви“».

В июне 2011 году окончил двулетний курс повышения квалификации в Общецерковной аспирантуре и докторантуре.

23 октября 2014 года в связи с образованием Борисовской епархии решением Священного синода РПЦ назначен правящим архиереем новообразованной епархии с титулом «Борисовский и Марьиногорский».
Решением Синода БПЦ от 19 ноября 2014 года введён в состав Синода Белорусского экзархата с правом голоса.

3 июня 2015 года решением Священного синода БПЦ освобождён от должности председателя издательского совета БПЦ и выведен из состава Церковного суда БПЦ согласно поданному им прошению по причине занятости.

25 августа 2020 года решением Священного синода РПЦ назначен митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси. В СМИ отметили, что епископ Вениамин стал первым уроженцем Белоруссии на должности патриаршего экзарха всея Беларуси, и что он известен как «сторонник единства народов России, Украины и Белоруссии и противник автокефалии». Александр Щипков так комментировал назначение нового экзарха: «Владыка Вениамин — человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, очевидный противник автокефальных настроений». Сам епископ Вениамин в тексте, опубликованном на сайте Борисовской епархии 21 августа, высказался категорически против не только автокефалии для Белорусской православной церкви, но и статуса самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.

6 сентября 2020 года за литургией в храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом возведён в сан митрополита.

Критика 
9 августа 2021 года посетил храм расположенный в Уручье на территории воинской части, где благословил силовиков.

2 января 2023 года митрополит Вениамин наградил архиерейскими грамотами начальника ИК №14, полковника Василевича Юрия Ивановича и командира 740-го зенитного ракетного полка полковника Сороку Андрея Васильевича. В колонии среди прочих содержатся политзаключенные.

В начале февраля 2023 года появилась информация, что Вениамин лично требовал передать в Следственный комитет видео с церковных камер наблюдения, на котором девушки держат горящую бумажную икону. Девушки сделали фото с горящей иконой возле православного кафедрального собора Минска 28 января. В отношении школьниц возбуждено уголовное дело.

Награды 
Награждён церковными наградами:
 2009 г. — орденом святителя Кирилла Туровского II степени (БПЦ);
 2013 г. — орденом Креста преподобной Евфросинии Полоцкой (БПЦ);
 2018 г. — медалью преподобномученика Серафима Жировичского I степени (Новогрудская епархия БПЦ);
 медалью праведной Софии, княгини Слуцкой II степени (Слуцкая епархия БПЦ);
 орденом преподобного Серафима Саровского III степени (РПЦ).
 Лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» (2015).

Публикации 
 статьи
 
 Отзыв о проекте «Положения о монастырях и монашествующих» // bogoslov.ru, 25 сентября 2012
 Монашество в современном мире. Монах как гражданин Царствия Небесного на земле // monasterium.ru, 28 января 2013
 Возрождение монашества на примере обители преподобного Сергия Радонежского // monasterium.ru, 4 февраля 2014
 Особенности современного монастырского богослужения // monasterium.ru, 22 января 2015
 Личность игумена монастыря: опыт Оптинских старцев // monasterium.ru, 14 мая 2015
 Каким должен быть монастырь, чтобы стать источником притяжения и тихой пристанью для современного человека // monasterium.ru, 28 сентября 2015
 предисловие // Православная жизнь на Борисовщине : история и современность / сост. А. Ф. Медельцов. — Минск : Четыре четверти, 2015. — 385 с. — ISBN 978-985-7103-29-4
 Благоустроение земной жизни не должно увлекать человека, заставляя его забывать о Боге: Об использовании современных технологий в монастырях // monasterium.ru, 2 февраля 2016
 Плоды сотрудничества : из выступления Вениамина, епископа Борисовского и Марьиногорского, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации на заседании Координационного совета по вопросам сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви // Воскресение. — 2017. — № 3. — С. 5
 Опыт взаимодействия Белорусской Православной Церкви и государства в области образования : доклад на заседании Координационного совета по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и БПЦ. 22 февраля 2017 года // Ведомости Минской Митрополии. 2017. — № 4. — С. 22-23
 Посреди мира и вдали от него: отношения монахов с внешним миром в городском монастыре (сохранение в обители духа отречения от мира) // monasterium.ru, 10 октября 2017
 Пастырь во дни войны и великой смуты. К 100-летию подвига священномучченика протоиерея Иоанна Восторгова // Журнал Московской патриархии. 2018. — № 10 (923). — С. 54-60

 книги
 Я готов… : жизнь и подвиг сщмч. Иоанна Восторгова. — Минск : Четыре четверти, 2018. — 185 с. — ISBN 978-985-581-230-3.
 Я готов: Жизнь и подвиг протоиерея Иоанна Восторгова. — Минск: Четыре четверти, 2020.

 редакция и составление
 Православная жизнь на Борисовщине. История и современность : [сост. А. Ф. Медельцов]; под общ. ред. епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина; [науч. ред.: А. Вербило, А. Ю. Бендин]. — Минск : Четыре четверти, 2015. — 387 с.
 Борисовская епархия: прошлое и настоящее / под общ. ред. епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина; [сост. А. Ф. Медельцов]. — Минск : Издательство «Четыре четверти», 2019. — 413 с.

Примечания

Ссылки 
 Вениамин, епископ Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси (Тупеко Виталий Иванович) на сайте patriarchia.ru
 Биографическая справка на сайте Минской епархии
 Слово архимандрита Вениамина (Тупеко) при наречении во епископа Борисовского, викария Минской епархии на сайте patriarchia.ru
 Епископ Борисовский Вениамин: Мы не можем отрицать необходимость современных средств коммуникации на сайте youtube.com
 Приветствие епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина участникам конференции «Духовное наследие протопресвитера Виталия Борового» на сайте minds.by
  на сайте borisoveparhia.by
 Церковь и государство. Уроки прошлого и взгляд в будущее на сайте minds.by
 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС СИНОДА БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МИТРОПОЛИТУ ФИЛАРЕТУ, ПОЧЕТНОМУ ПАТРИАРШЕМУ ЭКЗАРХУ ВСЕЯ БЕЛАРУСИ, К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ на сайте church.by
 Епископ Минский Вениамин: Сейчас совершается духовная борьба за наше Отечество на сайте patriarchia.ru

Епископы Белорусской православной церкви
Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета
Выпускники Минской духовной семинарии
Выпускники Минской духовной академии
Персоналии:Ляденский монастырь
Персоналии:Жировичский монастырь
Борисовская епархия
Епископы Минские